

Titres 

 Le Viager (1972), film français de Pierre Tchernia.

Autres 

 Rente viagère, rente versée jusqu’au décès du bénéficiaire ;
 Vente en viager d'un bien immobilier en France, forme de vente immobilière.